Э́дсгер Ви́бе Де́йкстра ( (11 мая 1930, Роттердам, Нидерланды — 6 августа 2002, , Нидерланды) — нидерландский учёный, труды которого оказали влияние на развитие информатики и информационных технологий; один из разработчиков концепции структурного программирования, исследователь формальной верификации и распределённых вычислений. Тьюринговский лауреат (1972).

Биография 
Родился 11 мая 1930 года в Роттердаме, в семье учёных (отец — химик, мать — математик).

По окончании школы поступил на факультет теоретической физики Лейденского университета.

В 1951 году увлёкся программированием, поступил на трёхнедельные компьютерные курсы в Кембридже, с 1952 года работал программистом в Математическом центре Амстердама под руководством профессора Адриана ван Вейнгаардена, впоследствии — автора одного из способов формального описания грамматики формальных языков — так называемых двухуровневых грамматик ван Вейнгаардена.

Уже в 1952 году принял решение окончательно специализироваться на программировании, но всё же окончил курс теоретической физики.

Во второй половине 1950-х годов в поисках путей оптимизации разводки плат разработал алгоритм поиска кратчайшего пути на графе, ставший известным как «алгоритм Дейкстры».

В 1957 году женился, по собственным воспоминаниям, в графе «профессия» анкеты, которую положено заполнять при бракосочетании, написал «программист» — и его заставили переписывать документы, заявив, что такой профессии не существует, в результате пришлось указать «физик-теоретик».

В 1958—1960 годах принимал участие в разработке языка программирования Алгол, работал в команде по созданию компилятора языка; соревнуясь с датской командой Петера Наура, поклялся не бриться до завершения проекта и победил, написав компилятор за шесть недель, заодно изобретя новое правило компиляции — «вызов по имени».

В 1960-е годы участвовал в создании операционной системы THE, построенной в виде множества параллельно исполняющихся взаимодействующих процессов. Именно в ходе этой работы появились понятия синхронизации процессов, идея семафора, а также была чётко осознана необходимость в структуризации процесса программирования и самих программ.

Длительное время работал в компании Burroughs. В 1970-е годы вместе с Тони Хоаром и Никлаусом Виртом разработал основные положения структурного программирования.

В последние годы жизни преподавал в Техасском университете.

Умер 6 августа 2002 года после долгой борьбы с раком.

Научные достижения 
Известность Дейкстре принесли его работы в области применения математической логики при разработке компьютерных программ.

Он активно участвовал в разработке языка программирования Алгол и написал первый компилятор Алгол-60.

Будучи одним из авторов концепции структурного программирования, он проповедовал отказ от использования инструкции GOTO.

Также ему принадлежит идея применения «семафоров» для синхронизации процессов в многозадачных системах и алгоритм нахождения кратчайшего пути на ориентированном графе с неотрицательными весами рёбер, известный как алгоритм Дейкстры.

Также предложил алгоритм сортировочной станции — способ разбора математических выражений, представленных в инфиксной нотации.

В 1972 году стал лауреатом премии Тьюринга.

В 2002 году получил ежегодную премию, вручаемую  Ассоциации вычислительной техники «за публикацию, оказавшую наибольшее влияние на область распределённых вычислений»; в знак признания заслуг учёного с 2003 года эта премия носит название премии Дейкстры.

Библиография 
Автор нескольких книг и множества статей, самые известные публикации — книги «Дисциплина программирования», «Заметки по структурному программированию», статья «О вреде оператора GOTO» ().

Помимо обсуждения специальных вопросов, в своих статьях и книгах Дейкстра последовательно отстаивал необходимость математического подхода к программированию, который предполагает предварительное точное, всестороннее математическое описание задачи и способа её решения, формальное доказательство правильности выбранного алгоритма и последующую реализацию алгоритма в виде максимально простой, структурированной программы, корректность которой должна быть формально доказана.

По мнению Дейкстры, господствующий в компьютерной индустрии подход к программированию как к процессу достижения результата методом проб и ошибок («написать код — протестировать — найти ошибки — исправить — протестировать — …») порочен, поскольку стимулирует программистов не думать над задачей, а писать код, что при этом совершенно не гарантирует корректность программ, которая не может быть доказана тестированием в принципе.

Многократно предостерегал от попыток превратить разработку программ в некий тривиальный процесс; по его мнению, программирование в сути своей — чрезвычайно сложная научная и инженерная деятельность, и никакие новые методы и инструменты не смогут кардинально изменить это положение — они лишь освобождают программиста от части рутинной работы. Попытки же превратить программирование в простое занятие, доступное каждому, обречены на провал.

В 1975 году на примере положения дел в Германии Дейкстра показал, что развитие программирования как науки, опираясь на один выбранный язык программирования, невозможно.

Результатом такого подхода стал полный разрыв теории и практики программирования. Дейкстра отмечал, что принятие в Германии на правительственном уровне языка ALGOL 68 в качестве фундаментального средства дальнейшего развития имело столь же парализующее действие, как и решение правительства СССР о переходе советской промышленности к копированию модельного ряда IBM/360 в конце 1960 годов, которое учёный назвал величайшей победой Запада в холодной войне.

Интересные факты 
Интересные факты о Дейкстре:

 Свои статьи Дейкстра нумеровал EWD0, EWD1, EWD2 и т. д.
 Факт о Дейкстре: «Известно, что он мало заинтересован в приеме на старшие курсы университета, где он преподает, студентов со знанием Фортрана по той причине, что вместе с этими знаниями могли привиться дурные привычки программирования».
 Еще одна цитата из Дейкстры: «Изящество, ясность и тому подобное в значительной степени определяются количественными аспектами. (Этим владел Моцарт: многие его произведения, от которых замирает дыхание, обманчиво просты; кажется, будто они созданы практически из ничего!)»

Награды 
 Премия Тьюринга (1972)
 Мемориальная премия Гарри Гуда (1974)
 Премия PODC за влиятельную публикацию (2002)
 C&C Prize (2002)

Публикации 
 Книги
 
 
 
 
 
 
 

 Основные статьи

См. также 
 Considered harmful

Примечания

Литература

Ссылки 

 Премия Дейкстры за выдающиеся работы в области распределенных вычислений
 E. W. Dijkstra Archive
 
 

Программисты Нидерландов
Учёные в области информатики Нидерландов
Лауреаты премии Дейкстры
Лауреаты премии Тьюринга
Умершие от рака
Создатели языков программирования
Лауреаты мемориальной премии Гарри Гуда
Персоналии:Технический университет Эйндховена
Авторы книг о компьютерах
Почётные члены Британского компьютерного общества